Eryopidae — викопна родина темноспондилів із Північної Америки і Європи. До її визначальних рис належать міжптеригоїдні отвори заокруглені спереду і крупні ніздрі.

Філогенія 

Положення еріопід - одна із багатьох диспутованих тем у класифікації темноспондилів. Загалом, можна виділити дві основні гіпотези: згідно однієї, вони утворюють кладу з Dissorophoidea, згідно іншої, що користувалася доволі широким визнанням за 2010-х, вони ближчі до Stereospondyli й стоять біля точки розходження двох клад - Dissorophoidea й Eryopiformes (що включає й стереоспондилів).
Нижче наведено кладограму, яка ілюструє зовнішні зв'язки клади згідно з Schoch (2013):

Внутрішні зв’язки згідно Schoch (2021):

Палеобіологія 
Припускають, що Eryopidae були порівняно добре пристосованими до пересування на суходолі. Можливо, вони, походячи від прісноводного предка, впродовж своєї еволюції ставали дедалі незалежнішими від води.

Примітки 

Темноспондили
Родини амфібій